Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Babos ha fatto coppia con Jaroslava Švedova, mentre Mladenovic con Caroline Garcia. Entrambe le coppie sono state sconfitte nei quarti di finale, rispettivamente da Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu e da Andrea Sestini Hlaváčková e Lucie Hradecká.

Martina Hingis e Sania Mirza hanno sconfitto in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina con il punteggio di 6-1, 65-7, [10-3].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale)

 Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
 Latisha Chan /  Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
 Julia Görges /  Karolína Plíšková (secondo turno)

Wildcard 

  Claudia Giovine /  Angelica Moratelli (secondo turno)
  Karin Knapp /  Francesca Schiavone (primo turno)

 Svetlana Kuznecova /  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Serena Williams /  Venus Williams (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2016
WTA Tour 2016